

Patronyme 

 Abel Douay (1809-1870), général français ;
 Brigitte Douay (1947-), personnalité politique française ;
 Dominique Douay (1944-), écrivain français ;
 Félix Douay (1816-1879), frère du précédent, général français ;
 Georges Douay (1840-1919), compositeur et collectionneur français ;
 Jean Douay (1936-), musicien et pédagogue, spécialisé dans le trombone;
 Michel Douay (1914-), auteur de bandes dessinées ;